

Patronymes 

 Bárbara Latorre (1993-), une footballeuse espagnole.
 Diego Latorre (1969- ), un ancien footballeur argentin.
 Lorenzo Latorre (1844-1916), un militaire et homme politique uruguayen, président de la République.
 Mariano Latorre (1886-1955), un écrivain et professeur d'université chilien d'origine basque
 Martine Latorre (1949- ), une chanteuse et une choriste française.
 Vincent Latorre (1980-) (fils de la précédente), un comédien français.

Voir aussi